Dawid – imię męskie

Postacie 
 Dawid – król biblijny
 Święty Dawid – patron Walii
 Król Dawid – nazwa polskiego okrętu

Rzeźba 
 Dawid – rzeźba Donatella
 Dawid – rzeźba Michała Anioła
 Dawid – rzeźba Giovanniego Lorenzo Berniniego

Film 
 Dawid – film biblijny z 1997 roku